Ел Окоте, Ла Лома има више значења:

 Ел Окоте, Ла Лома (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте, Ла Лома (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику